

Toponymes

Newberry (Caroline du Sud) ;
 Newberry (Floride) ;
 Newberry (Indiana) ;
 Newberry (Michigan) ;
 Comté de Newberry ;
 le cratère Newberry, volcan éteint de l'Oregon.

Patronyme 

 Christian Newberry (1968-), patineur artistique britannique ;
 Graham Newberry (1998-), patineur artistique américano-britannique ;
 Truman Handy Newberry (1864-1945), homme politique américain.